Мамонтово — название населённых пунктов в России:
 Мамонтово — село в Мамонтовском районе Алтайского края.
 Мамонтово — посёлок в Новичихинском районе Алтайского края.
 Мамонтово — станция в Рубцовском районе Алтайского края.
 Мамонтово — деревня в Малоярославецком районе Калужской области.
 Мамонтово — село в Ногинском районе Московской области.
 Мамонтово — село в городском округе Сокольский Нижегородской области.
 Мамонтово — село в Сосновском районе Тамбовской области.
 Мамонтово — село в Токарёвском районе Тамбовской области.